Северная сторона может означать:
 Северная сторона (Севастополь) — исторический район Севастополя.
 Северная сторона (телесериал) — американский телесериал.